

Luoghi 
 Caldarola – comune italiano;
 Passo della Caldarola – valico dell'Appennino ligure.

Persone 
 Giuseppe Caldarola (1946-2020) – giornalista e politico italiano;
 Beato Francesco  Piani da Caldarola (1424-1507) – presbitero e francescano italiano.